Zimmerauer  ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Zimmerauer (1854–1929), K.k. Ministerialrat im Ackerbauministerium
 Helene von Zimmerauer (1883–1961), österreichische Fotografin